Clarksburg School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Clarksburg School (Maryland), NRHP-Nr. 75000909
 Clarksburg School (New Jersey), NRHP-Nr. 99001316